Kwamina (schrijver), een Surinaams 19de-eeuws schrijver
Kwamina (naam), een Creoolse dagnaam
Kwamina (musical), Broadway-musical